Влади́мир Андриа́нович Бессме́ртный (, Киев — 6 августа 1940) — архитектор, художник, гражданский инженер, педагог, член союза архитекторов СССР (с 1935 года), главный архитектор Киева (с 1922 по 1931 год).

Проекты 

 Доходный дом Красовского на Гоголевской улице, 17
 Доходный дом Ягимовского на Гоголевской улице, 23 «Дом с кошками» (1909);
 Особняк председателя Киевского суда Грабаря на улице Мельникова, 8 (1910);
 Доходный дом Л. П. Максимовой на улице Петра Сагайдачного, 10/5 (1899, прежний адрес — Александровская улица, 34);
 Дом Давида Марголина на улице Петра Сагайдачного, 12 (1899, прежний адрес — Александровская улица, 36);
 Доходный дом потомственной почётной гражданки Е. А. Томилиной на улице Сечевых Стрельцов, 42;
 Жилой дом на улице Сечевых Стрельцов, 40/1 и в Бехтеревском переулке (доходный дом А. Андре, 1913);
 Дом на углу улиц Сечевых Стрельцов и Кудрявской;
 Дом А. И. Пушиной по Дорогожицкой улице, 8;
 Дом Киевского общества взаимного кредита на Крещатике, 16;
 Маслобойный завод братьев Лурье на Подоле;
 Дом главных мастерских при Киевском арестантском отделении на бульваре Тараса Шевченко, 27;
 Казённый винный ректификационный склад № 1 на 600 000 вёдер (площадью 1,7 га), состоящий из главного корпуса на восемь разливочных столов, очистного отделения, спиртохранилища, кочегарки, спиртоприёмного отделения, ограждения (1896). Состав был закрыт в 1914 году, с 1931 года — ликёро-водочный завод, Кудрявская улица, 16;
 Железный виадук над Петровской улицей (1896—1897);
 Хирургический и гинекологический корпус Кирилловской больницы на 180 коек (1897);
 Барак Красного Креста Киевского благотворительного общества;
 Школа-приют для глухонемых мальчиков Киевского отдела опеки о глухонемых (1902) на средства сахарозаводчика Николы Терещенко на Макаровской улице, 3 (теперь улица Пугачёва);
 Дом казённой палаты и казначейства на Львовской площади (проект Александра  Кобелева, 1913—1914);
 Деревянная шатровая часовня на кирпичном цоколе, для утонувших, «Общества спасения на водах»;
 Перестройка генерал-губернаторского дома;
 Надстройка четвёртого этажа дома № 15 на Владимирской улице, бывших губернских Присутственных мест (1908—1909);
 Гараж для почтовых автомобилей;
 Центральная силовая станция городского электрического трамвая на Александровской улице (1902—1904);
 Элеватор на мельнице Бродского на Подоле (1907);
 Центральная электроосветительная станция у подножия Владимирского спуска (1897);
 Дом коммунального банка;
 Дом бывших типографий Госполитиздата на Бульварно-Кудрявской улице;
 Павильон на Всероссийской сельскохозяйственной и промышленной выставке в Киеве (1897);
 Укрепление склонов и создание эстакады фуникулёра.

Кроме того, как консультант и член строительной комиссии, участвовал в строительствах:
 Владимирского собора;
 Киевского политехнического института;
 Химической лаборатории университета святого Владимира;
 Государственного банка;
 Крестьянского банка;
 Почтамта;
 Технического общества;
 Общества скорой медицинской помощи;
 По строительству и расширению киевской канализации и артезианского водоснабжения в Киеве и многих других объектов.

Примечания

Литература 
 Пантеон зодчих Лук’янівського некрополю. Біографічний довідник. — Київ: «З-Медіа», 2008. — С. 12—15. — ISBN 96696-254-2-4. 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Киева
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Главные архитекторы Киева
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Лукьяновском кладбище